Lüdinghausen bezeichnet:
 Lüdinghausen, eine Stadt im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen
 die Gemeinde Lüdinghausen-Land, die bis 1969 existierte
 den ehemaligen Kreis Lüdinghausen

Adelsgeschlecht:
 Lüdinghausen genannt Wolff
Mitglieder
 Alexander von Lüdinghausen († 1314), Dompropst in Münster
 Alexander Ludwig Wolf von Lüdinghausen († 1678), Zisterzienserabt und ernannter Bischof von Livland
 Ferdinand von Lüdinghausen-Wolff (1910–1977), deutscher Bürgermeister und Landrat
 Friedrich von Lüdinghausen Wolff (1643–1708) Jesuit, kaiserlicher Capellan, Berater des Kaisers Leopold, Gründer und Kanzler der Universität Breslau
 Georg Christoph von Lüdinghausen-Wolff (1751–1807), kurländischer Kanzler und Landhofmeister
 Gottfried von Lüdinghausen († 1379), Domherr in Münster
 Heidenreich Wolf von Lüdinghausen († 1392), von 1382 bis 1392 der 39. Fürstbischof von Münster
 Hermann von Lüdinghausen, Domdechant und Domherr in Münster
 Johann von Lüdinghausen genannt Wolff (1770–1828), russischer Generalleutnant deutschbaltischer Abstammung
 Reinhold von Lüdinghausen genannt Wolff (1900–1988), deutscher Wirtschaftsfunktionär
 Wilhelm von Lüdinghausen genannt Wolff (1596–1647), schwedischer Generalmajor und Vizegouverneur von Westfalen

Lüdinghausen ist der Familienname folgender Personen:
 Otto von Lüdinghausen (* 1881), deutscher Jurist
 Thomas von Lüdinghausen (* 1976), deutscher Flötist

Siehe auch:

 Lüdinghausen Wolff (Begriffsklärung)
 Burg Lüdinghausen
 Lüdinghusen (Begriffsklärung)